Переходный турнир Чемпионата России по футболу 1993 года прошёл с 23 ноября по 4 декабря в трёх московских манежах («Динамо», «Спартак» и ЦСКА) между командами, занявшими места с 14 по 16 в Высшей лиги и командами-победительницами зон Первой.

По регламенту турнира право выступать в Высшей лиге на следующий год получали команды, занявшие первые три места в переходном турнире. Ими стали «Крылья Советов» (Самара), «Лада» (Тольятти) и «Динамо-Газовик» (Тюмень). В первую лигу вылетели «Луч» (Владивосток), «Черноморец» (Новороссийск) и «Океан» (Находка).

Переходный турнир был признан многими специалистами договорным. Команды, не желавшие летать на Дальний Восток играть с «Океаном» и «Лучом», играли откровенно договорные матчи, а игрок «Океана» Олег Кокарев обвинил вратаря собственной команды Юрия Шишкина в сдаче игры и в знак протеста ушёл с поля ещё до окончания игры.

Итоговая таблица

Результаты матчей

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Статистика турнира на footballfacts.ru
 Статистика турнира на polundra-soccer.narod.ru

Чемпионат России по футболу 1993